Это дискография американского продюсера электронной музыки Kill The Noise. Дискография состоит из 1 студийного альбома, 3 ремиксовых альбома, 4 мини-альбомов, 15 синглов, и 34 ремикса.

Альбомы

Студийные альбомы

Ремиксовые альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Как главный исполнитель

Как приглашенный исполнитель

Гостевое участие

Ремиксы

Примечания

Kill the Noise